Артьеда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Занимает площадь 14 км². Население — 94 человека (на 2010 год). Расстояние — 40 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святой Лоренсо.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 CAI Aragón-Artieda 
 Turismo en Artieda
 Asociación Río Aragón contra el Recrecimiento de Yesa

Муниципалитеты Сарагосы